Dembowski, Dembowska

Obiekty astronomiczne 
 Dembowski – krater na Księżycu nazwany na cześć Herkulesa Dembowskiego
 (349) Dembowska – planetoida w pasie głównym nazwana na cześć Herkulesa Dembowskiego

Osoby o nazwisku Dembowski 
 Aleksy Dembowski – oficer powstania kościuszkowskiego
 Andrzej Dembowski (zm. 1571) – wojewoda bełski, kasztelan bełski i lubaczowski
 Aniela Dembowska (1824-1901) – publicystka, autorka tekstów o tematyce niepodległościowej
 Anna Komorowska, z domu Dembowska (ur. 1953) – żona prezydenta Bronisława Komorowskiego
 Antoni Michał Dembowski – urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej
 Antoni Sebastian Dembowski (1682-1763) – biskup płocki od 1737, włocławski od 1752
 Bronisław Dembowski (1849-1893) – folklorysta podhalański
 Bronisław Dembowski (1927-2019) – biskup włocławski w latach 1992-2003
 Cecylia Grabowska, z domu Dembowska (1787-1821) –  malarka
 Edward Dembowski (1822-1846) – filozof, publicysta, polski działacz niepodległościowy
 Feliks Dembowski – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego
 Florian Dembowski (1647-1735) – sędzia Ziemi Płockiej
 Herkules (Ercole) Dembowski (1812-1881) – astronom włoski polskiego pochodzenia
 Ignacy Dembowski (1771-1831) – żołnierz, pisarz
 Ignacy Dembowski (1861-1942) – polityk, poseł
 Jan Dembowski (ok. 1700-1790) – biskup pomocniczy kujawsko-pomorski
 Jan Dembowski (1729-1809) – biskup kamieniecki
 Jan Dembowski (1770-1823) – polski generał, polityk. Sekretarz Ignacego Potockiego
 Jan Sebastian Dembowski (1762-1835) – powstaniec, pisarz polityczny, miłośnik nauk przyrodniczych
 Jan Bohdan Dembowski (1889-1963) – biolog, prezes PAN, marszałek Sejmu PRL
 Jerzy Stanisław Dembowski (1899-1940) – oficer Wojska Polskiego
 Józef Dembowski (zm. ok. 1831) – malarz
 Józef Dembowski (zm. 1831) – wojskowy, ziemianin
 Kazimierz Dembowski (1891-1953) – żeglarz polski, działacz sportowy
 Kazimierz Dembowski (1895-1975) – polski śpiewak, aktor i reżyser
 Kazimierz Dembowski (1912-1942) – polski duchowny katolicki, jezuita, Sługa Boży Kościoła katolickiego
 Leon Dembowski (1789-1878) – polityk polski
 Leon Dembowski (1823-1904) – malarz
 Ludwik Mateusz Dembowski (1768-1812) – generał polski
 Maria Dembowska (1856-1922) – kolekcjonerka sztuki ludowej Podhala, inspiratorka twórczości Stanisława Witkiewicza
 Maria Dembowska (1914-2008) – bibliotekarka, bibliograf
 Mikołaj Dembowski (zm. 1757) – XVIII-wieczny biskup kamieniecki
 Mikołaj Marian Dembowski (1780-1849) – proboszcz w Chodczu, zbieracz książek
 Nancy Dembowski – członkini amerykańskiej Izby Reprezentantów
 Paweł Dembowski (ur. 1983) – tłumacz, wydawca, działacz polityczny
 Sabina Dembowska (1877-1962) – lekarka, odznaczona Orderem Virtuti Militari za udział w obronie Warszawy w 1939
 Stanisław Dembowski – oficer powstania kościuszkowskiego
 Stanisława Dembowska (1891-1962) – biolog, protozoolog
 Stefan Florian Dembowski (1728-1802) – kasztelan czechowski
 Tadeusz Dembowski (1738-1809) – polski działacz polityczny i powstaniec
 Tadeusz Dembowski (1856-1930) – lekarz
 Teodor Mikołaj Dembowski (1766-1824) – senator
 Tomasz Dembowski (XVI w.) – sędzia ziemski łęczycki
 Zbigniew Dembowski (ur. 1926-2018) – dyplomata, ambasador w Chinach
 Zdzisław Dembowski (1925-2005) – geolog, działacz państwowy
 Zofia Romer, z domu Dembowska (1885-1972) – malarka
 Zygmunt Dembowski (1823-1896) – ziemianin

Inne 
 MS Edward Dembowski – drobnicowiec należący do Polskich Linii Oceanicznych

Zobacz też